

Дани сећања 

1100-е п. н. е.

fr:1104 av. J.-C.